ECODIAL 3 – program komputerowy  firmy Schneider Electric wspomagający projektowanie sieci rozdzielczych niskiego napięcia. Program zawiera edytor schematów, w którym jest tworzona graficznie projektowana sieć rozdzielcza niskiego napięcia oraz funkcje obliczeniowe zgodne z międzynarodową normą IEC 364 i z Europejskim przewodnikiem obliczeń sieci, opracowanym przez CENELEC R064-003.

Bibliografia 
 Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2009, .

Linki zewnętrzne 
 .
 .

Oprogramowanie w elektroenergetyce